Torsion (abgeleitet aus dem Französischen und dem Lateinischen (torsio, spätlateinisch nach lat. torquere, tortum)) steht für Sachverhalte, die mit einer (Ver-)Drehung zusammenhängen:

 Windung (Geometrie), die Eigenschaft einer Raumkurve oder Fläche, von der Ebene oder einer konvexen Form abzuweichen
 Torsion (Algebra), das Phänomen, dass Vielfache eines Elementes in einem Modul gleich 0 sein können
 in der Differentialgeometrie eine Eigenschaft von affinen Zusammenhängen, vgl. Levi-Civita-Zusammenhang
 Reidemeister-Torsion und analytische Torsion in der Mathematik
 Torsion (Mechanik), die Auswirkungen einer parallel zur Grundfläche und tangential zur Seitenfläche eines Körpers wirkenden Kraft
 in der Medizin die Verdrehung eines Organs um die eigene Längsachse
 Stieldrehung, darunter Hodentorsion und Magendrehung
 Torsionsbruch, siehe Knochenbruch#Spiral- oder Torsionsfraktur
 Augenbewegung um die Sagittalachse (Verrollung)
 Torsion in der Biologie: wie in der Medizin die Verdrehung eines Organes, beispielsweise bei Schnecken
 Torsion in der Architektur: ein schraubenförmig gedrehtes bzw. gewundenes Bauelement, beispielsweise eine Säule.
 Körpertorsion in der Bildhauerkunst des Manierismus: siehe Figura serpentinata.

Siehe auch:
 Torsionsstab, Torsionswaage
 Drehung, Winkeldifferenz